Het ATP-toernooi van München 2011 (met de officiële naam BMW Open by FWU Takaful) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2011. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2011 trok 38.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Munchen
ATP-toernooi van München